Teodora Małczewa (bułg. Теодора Малчева; ur. 25 stycznia 1983 r. w Trojanie) – bułgarska biegaczka narciarska, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2009 r. Występowała także w zawodach FIS Race, Pucharze Alpejskim, Pucharze Skandynawskim, Pucharze Bałkańskim oraz Pucharze Słowiańskim. Kilkakrotnie startowała na mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich, najlepszy wynik indywidualny osiągając podczas igrzysk w Soczi w 2014 roku, gdzie zajęła 54. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1983
Bułgarscy biegacze narciarscy
Bułgarscy olimpijczycy